Revue française de gestion
 Revue française de go